Монасте́рио () — испанский топоним и фамилия:
 Монастерио — муниципалитет в испанской провинции Гвадалахара (в составе автономного сообщества Кастилия-Ла-Манча).

 Монастерио-и-Агуэрос, Хесус де (1836—1903) — испанский композитор, скрипач и музыкальный педагог.
 Монастерио де Латтапиат, Агеда (1776—1817) — одна из героинь Чилийской войны за независимость.
 Ортис де Мендибиль Монастерио, Хосе Мария (1926—2015) — испанский футбольный арбитр.

См. также 
 Монастерио-де-Вега
 Монастерио-де-ла-Сьерра
 Монастерио-де-Родилья